

Persone
 Alberto De Amicis – attore italiano
 Anna De Amicis – soprano italiano
 Cristoforo De Amicis – pittore italiano
 Edmondo De Amicis – scrittore italiano
 Edmondo De Amicis – presbitero italiano
 Enrico De Amicis – matematico italiano
 Fausto De Amicis – ex calciatore australiano di origine italiana
 Leonardo De Amicis – direttore d'orchestra italiano
 Mansueto De Amicis – imprenditore e politico italiano
 Ruggiero Amico, conosciuto anche come Ruggiero de Amicis – politico e poeta italiano
 Tommaso De Amicis – medico dermatologo, accademico e politico italiano

Urbanistica
 De Amicis – stazione della linea 4 della metropolitana di Milano